Тимо Салонен (, род. 8 октября 1951) — финский автогонщик, чемпион мира по ралли 1985 года. Запомнился болельщикам тем, что имел избыточный вес по сравнению с другими автогонщиками, и носил очки с толстыми линзами. Также был известен своим спокойствием и привычкой пилотировать свою машину одной рукой. Эти факторы привели к прозвищу  (рыхлый, расхлябанный).

Карьера 

Салонен завоевал первый подиум на Fiat 131 Abarth заняв второе место в 1977 году на «Ралли 1000 озёр». А первую победу он одержал в том же 1977 году на Ралли Канады, пятом этапе в своей карьере, и первом за пределами Финляндии. После первой победы Салонен присоединился к команде Datsun/Nissan, за которую стал периодически выступать на этапах чемпионата мира.

В 1984-м он периодически финишировал в первой десятке, а по окончании сезона Жан Тодт пригласил его в команду Peugeot для участия в чемпионате 1985 года. Тимо отводилась вторая роль в команде после Ари Ватанена, но Салонен в короткий срок показал свои лидерские качества, и после страшной аварии Ватанена в Аргентине стал первым номером в команде. В том же 1985 году Салонен установил рекорд, выиграв четыре этапа чемпионата мира подряд в одном сезоне (рекорд непревзойденный до 2005 года, когда Себастьян Лёб одержал шесть побед подряд). Салонен выиграл турнир 1985 года с отрывом в 52 очка от финишировавшего вторым Стига Бломквиста. Тимо остался в Peugeot и на сезон 1986 года, по его итогам которого занял третье место в чемпионате. Впереди него оказались: его молодой напарник по команде Юха Канккунен, и Маркку Ален из конкурирующей Lancia.

Перед сезоном 1987 года на смену группе B пришла менее мощная Группа A, Peugeot Sport ушла из большого ралли. Тимо перешёл в японскую команду Mazda, где его успехи пошли на спад. Предпоследним для Салонена этапом чемпионата мира стало Ралли Португалии 1992 года, которое Тимо провёл за рулем Mitsubishi Galant VR-4, после чего надолго покинул большие гонки. Спустя 10 лет, в 2002 году он принял участие в Ралли Финляндии, на Peugeot 206 WRC занял 14 место в итоговом протоколе. Это был его завершающий старт в чемпионатах мира.

После завершения карьеры гонщика Салонен работал в качестве генерального директора его компании по продаже автомобилей «Autotalo Timo Salonen».

Список побед на этапах чемпионата мира по ралли 
Салонен побеждал на 9 разных ралли.

Результаты

Чемпионат мира 
В 1974-76 годах Салонен принимал участие на отдельных этапах (22 место на Ралли Финляндии 1974, 6 место на Ралли Финляндии 1975 и 1976). Также в 2002 году занял 14 место на Ралли Финляндии.

Примечания

Ссылки

Спортивные достижения 

Раллисты Финляндии
Пилоты чемпионата Европы по ралли
Пилоты WRC из Финляндии